Bieg na 200 metrów mężczyzn – jedna z konkurencji rozegranych podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata na Daegu Stadium w Daegu. 

Obrońcą tytułu mistrzowskiego z 2009 roku był Usain Bolt, który na zawodach w 2009 zdobył złoty medal i wynikiem 19,19 ustanowił rekord świata.

Terminarz

Rekordy 
Tabela prezentuje rekord świata, rekordy poszczególnych kontynentów, mistrzostw świata, a także najlepszy rezultat na świecie w sezonie 2011 przed rozpoczęciem mistrzostw.

Rezultaty

Eliminacje

Półfinał

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 

Bieg na 200 metrów mężczyzn